Моло́гский (Моло́жский) уе́зд — административно-территориальная единица Ярославской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1777—1929 годах. Уездный город — Молога.

География 
Располагался на территории современных Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области, а также на части территории, ныне находящейся под водами Рыбинского водохранилища.

Мологский уезд находился в северо-западной части Ярославской губернии. С северо-восточной стороны он граничил с Пошехонским уездом. Восточную границу составлял Рыбинский уезд, а южную — Мышкинский, с западной и северо-западной стороны Мологский уезд соприкасался с Тверской и Новгородской губерниями. Площадь Мологского уезда по отношению к общей площади Ярославской губернии составляла немногим более одной седьмой части (14,2 %) и занимала в губернии второе место, после Пошехонского уезда.

В уезде насчитывалось 70 озёр, занимавших 0,2 % его площади.

История 

Местность, по которой протекают река Молога и её притоки — Сить, Яна, Лама, Себла, Редьма и др. и впадающия в Волгу Сутка с Ильмою, в древности была заселена племенем весь. Затем сюда проникли ильменские словене, селившиеся при водных путях, и, главным образом, при слияниях рек.

В летописях наименование реки Мологи в первый раз встречается под 1149 годом, когда великий князь Киевский Изяслав Мстиславич, воюя с Юрием Долгоруким — князем Суздальским и Ростовским, сжёг все сёла по Волге до самой р. Мологи.

Затем летописные сказания молчат о Мологской стране до 1207 г. При вел. кн. Всеволоде последовало в этом году в Северной Руси новое разделение на уделы, и Молога, по завещанию Всеволода, досталась на долю сына его Ростовского князя Константина, а Константин, в 1218 году, вместе с Ярославлем отдал её сыну своему Всеволоду. Таким образом, Мологская страна сделалась тогда почти на столетие — до 1321 года — частью удельного княжества Ярославского.

В 1238 году на территории будущего уезда произошла знаменитая Битва на реке Сити — первое крупное сражение русских дружин с монголо-татарскими войсками. После этого-то неудачнаго для русских побоища Русь, раздробленная на многие уделы, подпала на два с половиной столетия под иноземное владычество.

По смерти, в 1321 году, ярославского князя Давида сыновья его, Василий и Михаил, разделили ярославское княжество: Василий, как старший, наследовал Ярославль, а Михаил получил удел на р. Мологе, которым его потомки владели до Ивана III (1471 г.).

В конце XIV — начале XVI века на реке Мологе была крупнейшая в Верхнем Поволжье ярмарка (сначала в Холопьем городке, затем в городе Мологе), впоследствии потерявшая своё значение.

В 1777 году по указу императрицы Екатерины II Молога получила статус города и стала центром уезда.

В 1921—1923 годах уезд был в составе Рыбинской губернии.

В 1929 году Мологский уезд был расформирован, а на его территории созданы Брейтовский, Ермаковский, Мологский и Некоузский районы. В 1940-х годах часть бывшего уезда была затоплена Рыбинским водохранилищем; Ермаковский и Мологский районы были ликвидированы, Брейтовский и Некоузский остались.

Население 
По сведениям 1859 года население уезда составляло 91 960 жителей.

По переписи 1897 года население уезда составляло 117 696 человек, в том числе в городе Молога — 4253 человек.

По данным переписи населения 1926 года уезд имел 1091 населённых пунктов с населением 145 003 человек.

Административное устройство 
В 1890 году в состав уезда входило 17 волостей

В 1913 году в состав уезда также входило 17 волостей, центр Воскресенской волости перенесен в с. Лацкое.

В 1923 году в уезде было 10 укрупнённых волостей:
 Брейтовская — с. Брейтово,
 Гореловская — д. Горелая,
 Иловенская — с. Иловня,
 Копорьевская — с. Копорье,
 Лацковская — с. Лацкое,
 Мологская — г. Молога,
 Некоузская — с. Некоуз,
 Парфеньевская — с. Парфеньево,
 Покровско-Ситская — с. Покровское на Сити,
 Прозоровская — с. Прозорово.

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты по переписи населения 1897 года, жит.:
 г. Молога — 4253;
 с. Некоуз — 828;
 с. Брейтово — 808;
 д. Ягорба — 791;
 д. Осмерицы — 790;
 д. Воятищи — 685;
 с. Ветрино — 646;
 с. Сутка — 616;
 с. Перемут (Прозорово) — 595;
 д. Березова — 582;
 с. Красное — 558;
 с. Покровское — 522;
 с. Княжич-Городок — 497.

Этнография 
На территории Мологского уезда в подавляющем большинстве проживали русские, в том числе этнокультурная группа русских сицкари, именуемых по названию реки Сить.

Интересные факты 
С целью сохранения окружающей среды, а также для формирования туристической привлекательности региона, на незатопленной части территории Мологского уезда (части Некоузского и Брейтовского районов) планируется создание национального парка «Молога».

Особенности произношения 
Жители Мологи и Мологского уезда традиционно называли себя «мологжане». С точки зрения правил русского языка, прилагательное от Молога должно звучать как «Моложский» (ср. Волга — Волжский, Прага — Пражский, и т. п.), однако в последние десятилетия несколько чаще пишут «Мологский».

Известные уроженцы 
 Глебов, Андрей Николаевич (1858—1895) — инженер, предприниматель, золотопромышленник. Родился в имении Коротнево (Андрейцево) Мологского уезда. Похоронен в семейном некрополе Глебовых около основанной ими церкви Св. Троицы в селе Верхне-Никульское Некоузского района. 
 Глебов, Николай Николаевич (1864—1941) — член Государственного совета Российской империи, член ЦК партии конституционных демократов, инженер, предприниматель, организатор энергетического машиностроения и владелец ряда электротехнических компаний России, философ. Родился в имении Горшково.
 Архимандрит Павел (Груздев) (1910—1996) — старец РПЦ. Родился в деревне Большой Борок.
 Горохов, Геннадий Иванович (1921—2006) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Верхний Падуй.
 Захаров, Алексей Иванович (1918—1943) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Тимошкино.
 Клещенко, Анатолий Дмитриевич (1921—1974) — советский писатель. Родился в селе Поройки.
 Морозов, Николай Александрович (1854—1946) — революционер-народник, учёный, писатель, почётный член Академии наук СССР. Родился в имении Борок.
 Никулин, Николай Николаевич (1923—2009) — российский и советский искусствовед, участник Великой Отечественной войны, родился в селе Погорелка.
 Слуцкий, Евгений Евгеньевич (1880—1948) — математик и экономист, родился в селе Новом.
 Солнцев, Фёдор Григорьевич — выдающийся русский художник, архитектор, историк, член кабинета Его Императорского величества. Родился в 1801 году в селе Верхне-Никульское.
 Телушкин, Пётр — кровельный мастер, известный смелостью подъёма с помощью верёвок, без лесов, до верхушки шпица Петропавловского собора. Родился в деревне Мягра.
 Хрипин, Василий Владимирович (1893—1938) — советский военачальник, комкор. Родился в деревне Никулино, Брейтовской волости.

Уездные предводители дворянства

См. также 
 Музей Мологского края им. Н. М. Алексеева

Литература 
 Головщиков К. Д. Город Молога и его историческое прошлое. Ярославль: П. М. Подосенов, 1889. — 73 с.
 Марков А. А. Экономическое развитие Мологи и Мологского района с 1900 по 1941 гг. // Ярославский педагогический вестник, № 4 (1997).

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Мологского уезда

Уезды Ярославской губернии
История Тверской области
Брейтовский район
Некоузский район
Краснохолмский район
Рыбинское водохранилище